La Coppa Davis 1974 è stata la 63ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 56 nazioni: 33 nella zona europea, 12 nella zona dell'est e 11 della zona americana.

Il Sudafrica ha battuto l'India nella finale che gli indiani si rifiutarono di giocare in Sudafrica per protesta contro la politica dell'apartheid.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana

Sudafrica avanza alle semifinali

Zona dell'Est

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

India avanza in semifinali
Note:la finale ha registrato il maggior numero di game giocati (327).

Zona Europea

Zona A

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
  — promossa ai Turni Preliminari
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Unione Sovietica avanza alle semifinali

Zona B

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Italia avanza alle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

 si è rifiutata di giocare la finale così  ha vinto il titolo.

Collegamenti esterni

 1974